Polukružno okretanje je okretanje vozila iz dotadašnjeg smjera kretanja radi uključivanja u suprotni prometni tok. Pod polukružnim okretanjem se smatra svako takvo okretanje, bez obzira na način na koji je izvedeno, sve dok se vozač uključio u suprotni prometni tok.

Vozila